Села:
 Прокопівка — Полтавська область, Решетилівський район
 Прокопівка — Харківська область, Куп'янський район
 Прокопівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Залізниця:
 Прокопівка — станція Куп'янської дирекції Південної залізниці на дільниці Куп'янськ-Вузловий — Зелений Колодязь